ECC (Elliptic Curve Cryptography) – Kryptografia krzywych eliptycznych
 ECC (Error Correction codes) – Kody korekcyjne
 pamięć ECC – rodzaj pamięci RAM wykorzystywana w serwerach
 ECC (European Challenge Cup) – Europejski Puchar Challenge
 ECC (European Curling Championships) – Mistrzostwa Europy w curlingu